Расто́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 110 км на північ від Марселя, 35 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 328 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 801,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Расто на сайті французького Національного інституту географії 
 Сайт мерії муніципалітету Расто 
 [ Розташування муніципалітету Расто на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз